ZFN steht für:
 Zinkfingernukleasen, künstlich hergestellte Restriktionsenzyme

ZfN steht für:
 Zeitung für Norddeutschland, eine ehemalige Tageszeitung
 Zentralstelle für Nachrichtennetze, eine wissenschaftlich-technische Einrichtung des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR

Abkürzung